Elizabeth de Bohun (nacida de Badlesmere), condesa de Northampton (1313 – 8 de junio de 1356), fue la esposa de dos nobles ingleses: sir Edmund Mortimer y William de Bohun, I conde de Northampton. Fue coheredera de su hermano, Giles de Badlesmere, II barón Badlesmere.

A los 8 años de edad, se la envió a la torre de Londres junto a su madre, Margaret de Clare, y sus cuatro hermanos después de que Margaret tratara mal a la reina consorte Isabel al ordenar un ataque contra ella y negándole la entrada al castillo de Leeds.

Familia 
Elizabeth nació en el castillo de Badlesmere (Kent, Inglaterra) en 1313 de la unión entre Bartholomew de Badlesmere, I barón Badlesmere, y Margaret de Clare. Fue la tercera de cuatro hijas. Asimismo, tuvo un hermano más joven, Giles de Badlesmere, II barón Badlesmere, que se casó con Elizabeth Montague sin dejar descendencia.

Sus abuelos paternos fueron Guncelin de Badlesmere y Joan FitzBernard; y sus abuelos maternos, Thomas de Clare, señor de Thomond, y Juliana FitzGerald de Offaly.

El 14 de abril de 1322, el padre de Elizabeth fue ahorcado, arrastrado y descuartizado por haber participado en la rebelión del conde de Lancaster contra el rey Eduardo II de Inglaterra; mientras que su madre, Margaret, estuvo encarcelada en la torre de Londres hasta el 3 de noviembre de 1322. A Margaret la habían detenido en octubre por ordenar un ataque contra la reina consorte Isabel después de haberle negado a ésta la entrada al castillo de Leeds, donde el barón Badlesmere ejercía el cargo de gobernador. A Elizabeth y sus hermanos también los habían mandado a la torre junto a su madre. Elizabeth tenía ocho años en ese momento y había estado casada cinco años con su primer marido, aunque no se había consumado el matrimonio debido a su corta edad.

En 1328, Giles, el hermano de Elizabeth, obtuvo la revocación de la muerte civil de su padre, y heredó la baronía como II barón Badlesmere. Elizabeth, junto a sus tres hermanas, fue coheredera de Giles, que no tuvo descendencia con su mujer. Al morir Giles en 1338, la baronía entró en suspensión. Los bienes de Badlesmere se dividieron entre las cuatro hermanas, y la parte de Elizabeth incluía los señoríos de Drayton (Sussex), Kingston y Erith (Kent), una porción de Finmere (Oxfordshire) y una propiedad en Londres.

Matrimonios y descendencia 
El 27 de junio de 1316, cuando solo tenía tres años de edad, la casaron con su primer marido, sir Edmund Mortimer (m. 16 de diciembre de 1331), el primogénito y heredero de Roger Mortimer, I conde de March, y de Joan de Geneville. El contrato matrimonial se realizó el 9 de mayo de 1316, y los detalles del acuerdo entre su padre y su futuro suegro aparecen descritos en Lords and Lordship in the British Isles in the late Middle Ages, del historiador galés R. R. Davies. Lord Badlesmere le pagó a Roger Mortimer la suma de 2000 libras y, a cambio, Mortimer dotó a Elizabeth con cinco ricos señoríos de por vida, así como la restitución de otras tierras. El matrimonio, que no se consumó hasta muchos años después, tuvo dos hijos:

 Roger Mortimer, II conde de March (11 de noviembre de 1328, castillo de Ludlow–26 de febrero de 1360), que se casó con Philippa Montagu (hija de William Montagu, I conde de Salisbury, y Catherine Grandison), de la que tuvo hijos, entre ellos Edmund Mortimer, III conde de March.
 John Mortimer (muerto joven).

En noviembre de 1330, el suegro de Elizabeth, el conde de Mortimer, fue ahorcado por orden del rey Eduardo III por haber asumido el poder real, junto con otros delitos. La Corona le confiscó sus bienes, por lo que el marido de Elizabeth no heredó el condado, y murió un año después. El usufructo viudal de Elizabeth incluía las propiedades de Maelienydd y Comot Deuddwr (Marcas Galesas).

En 1335, poco más de tres años después de la muerte de Edmund Mortimer, Elizabeth se casó en segundas nupcias con William de Bohun, I conde de Northampton (1312–1360), el quinto hijo de Humphrey de Bohun, IV conde de Hereford, e Isabel de Rhuddlan. Fue un renombrado comandante militar y diplomático. Se concertó su matrimonio para acabar con la hostilidad mutua que había existido entre las familias de Bohun y Mortimer. Se necesitó una dispensa papal para la unión, ya que William y sir Edmund Mortimer tenían un parentesco de tercer y cuarto grado de consanguinidad por compartir un antepasado común en Enguerrand de Fiennes, señor de Fiennes. Elizabeth y William recibieron algunas de las propiedades de Mortimer al casarse.

De su segundo matrimonio, Elizabeth tuvo dos hijos más:

 Humphrey de Bohun, VII conde de Hereford, VI conde de Essex y II conde de Northampton (24 de marzo de 1342–16 de enero de 1373). Después del 9 de septiembre de 1359, se casó con Joan FitzAlan, de la que tuvo dos hijas: Eleanor de Bohun, duquesa de Gloucester, y Mary de Bohun, esposa de Enrique de Bolingbroke (que reinaría como Enrique IV).
 Elizabeth de Bohun (h. 1350–3 de abril de 1385). El 28 de septiembre de 1359, se casó con Richard FitzAlan, XI conde de Arundel, del que tuvo siete hijos, entre ellos Thomas FitzAlan, XII conde de Arundel; Elizabeth FitzAlan; y Joan FitzAlan, baronesa Bergavenny.

En 1348, se le restituyó a su primogénito Roger el condado de March, que sucedió a su padre como II conde de March.

Fallecimiento 
Elizabeth de Badlesmere falleció el 8 de junio de 1356, a los 43 años de edad. Se le dio sepultura en el priorato de Black Friars (Londres). Dejó un testamento fechado el 31 de mayo de 1356, en el que pedía ser sepultada en el priorato. Se hace mención del entierro de Elizabeth en los registros (en latín) de la abadía de Walden, lo cual confirma que fue enterrada en Black Friars:

Anno Domini MCCCIxx. obiit Willielmus de Boun, Comes Northamptoniae, cujus corpus sepelitur in paret boreali presbyterii nostri. Et Elizabetha uxor ejus sepelitur Lundoniae in ecclesia fratrum praedictorum ante major altare.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 Thomas B. Costain, The Three Edwards, Doubleday, 1958.
 Charles Cawley, Medieval Lands, Earls of March 1328–1425 (Mortimer).

Enlaces externos 

Prisioneros de la Torre de Londres
Inglesas del siglo XIV
Condesas de Inglaterra
Fallecidos en 1356
Nacidos en 1313